Ravenswood kan syfta på:
 Ravenswood (TV-serie) – amerikansk TV-serie från 2013, spin-off till Pretty Little Liars
 Ravenswood (film) – svensk DVD titel för en australiensisk film från 2006, originaltitel Restraint

Geografi

Australien 

 Ravenswood, Queensland, ort, Charters Towers,

Storbritannien

 Ravenswood, Ipswich – ett område i Ipswich

USA 

 Ravenswood, West Virginia, ort, Jackson County, 
 Ravenswood (bergskedja), Nevada, Lander County, 
 Ravenswood, Chicago – ett område i Chicago
 Ravenswood, Indianapolis – ett område i Indianapolis

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar